Dynsvampbaggar (Biphyllidae) är en familj av skalbaggar som beskrevs av Leconte 1861. Enligt Catalogue of Life ingår dynsvampbaggar i överfamiljen Cucujoidea, ordningen skalbaggar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen skalbaggar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Biphyllidae 3 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar